Santa Luċija est le nom de deux villes de la république de Malte :
 Santa Luċija est une ville située sur  Malte ;
 Santa Luċija est une ville située sur Gozo.